Oxymirini é uma tribo monotípica de cerambicídeos da subfamília Lepturinae.

Gênero
 Oxymirus Mulsant, 1863

 
Tribos monotípicas de cerambicídeos